Coster oder De Coster ist der Familienname folgender Personen:

 Adam de Coster (um 1586–1643), flämischer Maler
 Anne Vallayer-Coster (1744–1818), französische Malerin
 Barry Coster, australischer Radrennfahrer
 Charles De Coster (1827–1879), belgischer Schriftsteller
 Corneel De Coster (1912–1985), belgischer Radrennfahrer
 Dirk Coster (1889–1950), niederländischer Physiker
 Frans De Coster (* 1922–2014), belgischer Radrennfahrer
 Gabriel De Coster  (* 2000), belgischer Kanute 
 Johann Coster (um 1614–1685), deutscher Arzt, siehe Johannes Küster von Rosenberg 
 Laurens Janszoon Coster (um 1370–~1440), niederländischer Buchdrucker
 Nicolas Coster (* 1934), britisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Nikolaj Coster-Waldau (* 1970), dänischer Schauspieler
 Nukâka Coster-Waldau (* 1971), grönländische Schauspielerin
 Ritchie Coster (* 1967), britischer Schauspieler
 Salomon Coster (um 1622–1659), niederländischer Uhrmacher
 Samuel Coster (1579–1665), niederländischer Dramaturg
 Saskia De Coster (* 1976), belgische Schriftstellerin
 Stan Coster (1930–1997), australischer Musiker
 Theo Coster (1928–2019), niederländischer Spieleentwickler, Autor und Dokumentarfilmer
 Tom Coster (* 1941), US-amerikanischer Keyboarder und Songwriter

Coster steht für:
 Coster (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Coster (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 (10445) Coster, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Koster